Amerikai Egyesült Államok
Monterey Park (Kalifornia)
Monterey Park (Új-Mexikó)